Línea 78 puede referirse a:

 Línea 78 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 78 de autobuses de Madrid.
 Línea 78 de autobuses de Barcelona.